Bayerischer Hof steht für: 
 Brauerei Bayerischer Hof, Trommetsheim

Bayerischer Hof ist der Name verschiedener Hotels und Gasthäuser:
 Bayerischer Hof Erlangen

Siehe auch:
 Bayerhof